

Patronymes 
Marenco est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Carlo Marenco (1800, Cassolnovo  1846, Savona), écrivain et dramaturge italien ;
  (1831, Ceva  1899), libtrettiste italien ;
  (né en 1964), musicien et compositeur folkloriste brésilien ;
  (né en 1933), architecte, designer, humoriste et acteur italien ;
 Paul Marenco ( ?  ), arbitre français de football ;
 Romualdo Marenco (1841, Novi Ligure  1907), violoniste et un compositeur romantique italien.

Voir aussi 
 Marengo

Patronyme italien